Žabka může být:

 malá žába, žabička 
 rod žabka (Discoglossus)
 žabka černobřichá
 Žabka (obchod) – síť obchodů ve střední Evropě
 občasné označení pro kraba – zdobný architektonický prvek
 hovorové familiérní označení pro dívku
 část smyčce
 házení žabek – vrh plochým kamenem naplocho nad vodní hladinu, díky jeho rotaci s mnoha odrazy (viz též: operace Chastise)
 žabky – druh otevřené letní obuvi: pantoflí
 žabka (sponka) – sponka na záclony, pohyblivá v garnýži
 typ svorky – lešenářská spojka
 druh nože
 druh řasení látky
 slangově druh přihrávky v hokeji

vodní tok
 Žabka (potok) – levostranný přítok Blatnice v okrese Nymburk

příjmení osob
 Alexander Žabka – slovenský geolog
 Boris Žabka – slovenský hokejista

Podobný výraz 
 Żabka – lokalita v Polsku

Reference

Externí odkazy